Elric is een eigennaam die zowel als voor- als achternaam wordt gebruikt.

Personen 
 Elric of Aldericus, een heilige met 6 februari als feestdag

Fictieve personen 
 Elric van Melniboné, een personage van Michael Moorcock uit de zogenaamde Elric-serie
 Elric (personage), een technomage-personage in de Babylon 5-aflevering "The Geometry of Shadows" (seizoen 2 aflevering 3)
 Edward Elric en Alphonse Elric, broers en personages uit de mangaserie Fullmetal Alchemist

Muziek 
 Elric the Enchante, een nummer uit 1985 door de Britse spacerockband Hawkwind